Беркли Дафилд (9. августа 1992) је канадски глумац .

Филмографија 

|-
|2006. || Под имелом || -{Under the Mistletoe}- || Џонатан Чандлер ||
|-
|2007. || Крчилац || -{Pathfinder}- || Дух ||
|-
|2007. || || -{Kickin It Old Skool}- || Џорџ Мајкл ||
|-
|2007. || Укочен || -{Numb}- || Млади Хадсон || 
|-
|2008. || Кец срца || -{Ace of Hearts}- || Кени ||
|-
|2011. || И беба ће пасти || -{And Baby Will Fall}- || Млади Хадсон ||
|-
|2011. || Мега циклон || -{Mega Cyclone}- || Лука Танер ||
|-
|2012. || Крпе || -{Rags}- || Лојд ||
|-
|2012. || Мајка ноћне море || A Mother's Nightmare || Мат ||
|-
|2013. || Кућа бога Анубиса || -{House of Anubis}- || Еди Милер ||
|-
|2013. || Јинкед || Jinxed || Томи ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1992.
Канадски глумци